Малгожа̀та Ма̀рия Коритко̀вска () е полска езиковедка славистка, българистка, професор, преподавателка в Лодзкия университет, където основава и ръководи Катедрата на славянска филология, ръководител на Комитета по славянознание при Полската академия на науките, член на Международния комитет на славистите.

Трудове 
 Bułgarskie czasowniki modalne (1977)
 Z problematyki składni konfrontatywnej – na przykładzie bułgarskich i polskich zdań bezpodmiotowych (1990)
 Typy pozycji predykatowo-argumentowych, seria: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 5 (1992)
 Типове предикатно-аргументни позиции. [серия:] Българско-полска съпоставителна граматика, т. 5 (2011)
 Modalność imperceptywna, seria: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 6, cz. 2 (1997) – в съавторство с Р. Рошко
 Od zdania złożonego do zdania pojedynczego. Dopuszczalność nominalizacji argumentu propozycjonalnego w języku polskim i bułgarskim (2002) – в съавторство с В. Малдиева
 Modalność interrogatywna, seria: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska, t. 6, cz. 4 (2004)
 Polsko-bułgarska gramatyka konfrontatywna (2007) – в съавторство с Виолета Косеска-Тошева и Р. Рошко
 Podstawowe struktury zdaniowe współczesnych języków słowiańskich: białoruski, bułgarski i polski (2010) – в съавторство с А. Киклевич

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Полски българисти
Полски семантици
Синтактолози
Морфолози
Преподаватели в Лодзкия университет
Действителни членове на ПАН
Членове на Научния комитет на ПАН
Членове на Полското лингвистично дружество
Членове на Варшавското научно дружество
Родени във Варшава